Dans les armoiries de la Syrie, le faucon de Quraych soutient un écusson du drapeau national, et un rouleau avec le nom République arabe syrienne (en arabe ).

Précédentes armoiries 

Syrie
Symbole de la Syrie
Syrie